Granuloppia är ett släkte av kvalster. Granuloppia ingår i familjen Granuloppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Granuloppia